Ђорђе Лазић може се односити на:

 Ђорђе Лазић (политичар) (1927) српски политичар
 Ђорђе Лазић (фудбалер) (1983) српски фудбалер
 Ђорђе Лазић (ватерполиста) (1996) српски ватерполиста